żarówka – źródło światła

Miejscowości w Polsce 
 Wg Teryt jest ich 2
 Żarówka – kolonia w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Sierpc
 Żarówka – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki

Inne 
 Żarówka (gromada) – dawna gromada w powiecie mieleckim
 Leśniczówka Żarówka – zlikwidowana nazwa geograficzna leśniczówki w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 lampa